Фёдор Томиловский:
 Томиловский, Фёдор Матвеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6772; 3 декабря 1842.
 Томиловский, Фёдор Михайлович — Георгиевский кавалер; майор; № 6317; 11 декабря 1840.